Pablo Carreño Busta era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto da Daniil Medvedev al secondo turno.

Damir Džumhur ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Ričardas Berankis con il punteggio di 6–2, 1–6, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Pablo Carreño Busta (secondo turno)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Adrian Mannarino (semifinali)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

 Andrej Rublëv (primo turno)
 Damir Džumhur (campione)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Karen Chačanov (ritirato)

Wildcard 

  Teymuraz Gabashvili (primo turno)
  Konstantin Kravchuk (primo turno)

 Roman Safiullin (primo turno)

Qualificati 

  Mirza Bašić (semifinali)
  Yuki Bhambri (secondo turno)

 Filip Krajinović (primo turno)
 Lukáš Rosol (secondo turno)

Lucky loser 

  Aleksandr Bublik (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2017